Englberger ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Englberger (* 1972), deutscher Wissenschaftler für Strategie und Wirtschaftsingenieurwesen
 Ilse Englberger (1906–1991), deutsche Malerin und Grafikerin
 Johann Englberger (* 1962), deutscher Historiker
 Otto Englberger (1905–1977), deutscher Architekt
 Rudolf Englberger (8. März 1908 – 11. Nov. 1985), deutscher Maler und Zahnarzt 
Siehe auch:
 Engelberger